Numele Pantazi se poate referi la:
 Pantazi Alexandru, matematician, profesor universitar și academician român.
 Pantazi Constantin, general de armată român și ministru al apărării în perioada 23 ianuarie 1942 - 23 august 1944.
 Pantazi Emanoil, jurist român, membru de onoare al Academiei Române.
 Pantazi George cu pseudonimul Georges Boulanger, violonist român, dirijor și compozitor de etnie rroma.
 Pantazi Ghica, scriitor și critic literar român, cunoscut sub unul din pseudonimele Tapazin, G. Pantazi sau Ghaki.
 Pantazi Ion, ofițer și publicist român în exil, fiul generalului Constantin Pantazi.
 Pantazi Mihail, aviator român din perioada interbelică.
 Pantazi, Prahova o localitate din Județul Prahova.
 Pantazi Valeriu, scriitor, poet și pictor român.